Die Abkürzung NWC steht für:

folgende Institutionen:
das Naval War College, eine Bildungs- und Forschungseinrichtung der US Navy
das National War College, ein Institut der National Defense University
das Nigeria Workers Council, welches mit anderen Organisationen zum Nigeria Labour Congress fusionierte
das Norddeutsche Windsurfer Centrum, ein Surfschulenverband
die National Wrestling Conference
verschiedene Northwestern Colleges, siehe auch Northwestern

folgende Unternehmen:
die Eisenbahngesellschaft NordWestCargo, eine Tochter der Veolia-Gruppe
New World Computing, ein amerikanischer Computerspielehersteller
die North West Company, eine kanadische Handelskompanie für Pelze

und zudem für:
den Onlinedienst Nintendo Wi-Fi Connection zur Spielervermittlung an Nintendo-Konsolen
das Spiel Nintendo World Championships 1990
eine Nuklearwaffenkonvention (für engl. )
den Nascar Winston-Cup, siehe Sprint Cup#Winston Cup
 Net Working Capital (Nettoumlaufvermögen), siehe Umlaufvermögen

Abkürzung